Борис Фрумкин:
 Фрумкин, Борис Михайлович (род. 1944) — советский джазовый пианист и аранжировщик, руководитель ансамбля.
 Фрумкин, Борис Соломонович (1897—1989) — инженер-конструктор, главный конструктор первых турбозубчатых агрегатов для корабельных энергетических установок, лауреат Сталинской премии.